Kabis ist der Familienname von:

 Dorothy Andrews Elston Kabis (1917–1971), US-amerikanische Regierungsbeamtin

Kabis steht für:
 einen Ort im indonesischen Distrikt Mutis in Westtimor, siehe Kabis (Mutis)
 einen Alternativname des Weißkohls.